

Informatica 
 VMX Vector Multimedia Extension (Estensione di Vettore Multimediale) – sigla usata da IBM per identificare le istruzioni AltiVec

Codici 
 vmx – codice ISO 639-3 della lingua tamazola mixteca